Финал Кубка Футбольной лиги 2018 () — футбольный матч, который состоялся 25 февраля 2018 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 58-го розыгрыша Кубка Футбольной Лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Первым финалистом стал «Манчестер Сити», обыгравший «Бристоль Сити» со счётом 5:3 по сумме двух матчей, вторым участником финала стал «Арсенал», одержавший верх в дерби над «Челси». Победитель получил путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2018/2019

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2018
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2018
Кубок Футбольной лиги 2018